Zeadmete är ett släkte av snäckor. Zeadmete ingår i familjen Cancellariidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Snäckor
Zeadmete